Csehország
 Radovesnice I, település a Kolíni járásban
 Radovesnice II, település a Kolíni járásban